Begich ist der Familienname folgender Personen:

 Mark Begich (* 1962), US-amerikanischer Politiker
 Nick Begich (1932–1972), US-amerikanischer Politiker